Die China Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 9. Oktober 2011 in Peking stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Tokio die Rakuten Japan Open Tennis Championships gespielt, die genau wie die China Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Der letztjährige Einzelsieger Novak Đoković sagte seine Teilnahme in diesem Jahr aus Verletzungsgründen ab. Im Finale setzte sich Tomáš Berdych in drei Sätzen gegen Marin Čilić durch. Dies war sein erster ATP-Titel seit über zwei Jahren. Im Doppel traten Bob und Mike Bryan zur Titelverteidigung an, sie schieden jedoch im Halbfinale gegen Michaël Llodra und Nenad Zimonjić aus. Diese besiegten anschließend im Finale auch Robert Lindstedt und Horia Tecău und gewannen somit ihren dritten gemeinsamen Titel in dieser Saison.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.100.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.336.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 2. Oktober 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 27 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 25 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Peking